

Autostrade 
 A3 – autostrada austriaca (Guntramsdorf-Eisenstadt)
 A3 – strada britannica, tangenziale di Waterlooville e Havant
 A3 – autostrada francese (Parigi Porte de Bagnolet-Palazzo delle Esposizioni di Parigi Nord)
 A3 – autostrada tedesca Emmerich-Passavia
 A3 – autostrada italiana Napoli-Salerno
 A3 – strada lituana Vilnius-Medininkai
 A3 – autostrada lussemburghese Lussemburgo-Dudelange
 A3 – autostrada romena in costruzione (Bucarest-Ungheria)
 A-3 – autostrada spagnola (Madrid-Valencia)
 A3 – autostrada svizzera dal confine francese a Sargans

Codici 
 A3 – codice vettore IATA di Aegean Airways
 A-3 – designazione degli aerei USA per Douglas A-3 Skywarrior

Altro 
 A3 – album di Buckethead del 2017
 A3 – grado di difficoltà per l'arrampicata artificiale
 A3 – in tipografia, formato standard ISO 216 per la carta
 A3 – modello di autovettura prodotto da Audi
 A3 – sottoclasse della classificazione stellare
 A3 – tecnica implementata in Toyota di problem solving utilizzata anche nella Lean Production
 A3 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A3
 Samsung Galaxy A3
 Serie A3